Иван Крюков:
 Крюков, Иван (более известен как Иоанн Святогорский; 1795—1867) — насельник Святогорского монастыря, затворник, местночтимый святый.
 Крюков, Иван Ефимович (1823—1857) — академик исторической живописи Императорской Академии художеств.
 Крюков, Иван Игнатьевич (1910—1994) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Крюков, Иван Николаевич — ректор УПИ (1934—1935).